Vári András (1953–2011) gazdaságtörténész, egyetemi oktató.
Hunyadi András (1925-1998) erdélyi magyar rendező, színműíró, műfordító egyik írói álneve.